UTC−11 — часовой пояс, использующийся в следующих государствах и территориях:

В течение всего года 
  ()
  Мидуэй (США)
  Джарвис (США)
  Пальмира (США)
  Риф Кингмен (США)
  ()

Примечания 

Часовые пояса